Mistake může být:

obecné významy
 zmýlená, omyl, chyba

v geografii
 Mistake Peak – hora v Antarktidě
 Mistake River – řeka na Novém Zélandu

v hudbě
 Mistake (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Mistake (píseň, Mike Oldfield) – píseň britského hudebníka Mika Oldfielda z roku 1982
 Mistake (píseň, Stephanie McIntosh) – píseň australské zpěvačky Stephanie McIntosh z roku 2006
 Mistake (píseň, Moby) – píseň amerického hudebníka Mobyho z roku 2009
 Mistakes (píseň, Don Williams) – píseň amerického hudebníka Dona Williamse z roku 1982
 Mistakes (píseň, Brian McFadden) – píseň irského hudebníka Briana McFaddena z roku 2010

v kinematografii
 The Mistake (film) – americký němý film režiséra D. W. Griffitha z roku 1913